Casorate bezeichnet folgende italienische Gemeinden:

 Casorate Primo, Provinz Pavia, Lombardei
 Casorate Sempione, Provinz Varese, Lombardei